Panola County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Panola County (Mississippi)
Panola County (Texas)